Cibanteng (Sukaresmi), een plaats in Indonesië
Cibanteng (Parungponteng), een plaats in Indonesië
Cibanteng (Ciampea), een plaats in Indonesië